George Goschen
 George Goschen, 1:e viscount Goschen (1831 - 1907)
 George Goschen, 2:e viscount Goschen (1866 - 1952)